Степан Антонович Калинковский (1918—1945) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Степан Калинковский родился 1 июня 1918 года в деревне Доколь, БССР (ныне — Глусский район Могилёвская область Республика Беларусь). После окончания шести классов школы работал в колхозе. В 1939 году Калинковский был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях под Киевом и Харьковом, был ранен. После возвращения на фронт участвовал в Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр, где во второй раз был ранен. С весны 1944 года воевал на 1-м Белорусском фронте, участвовал в Белорусской операции, освобождении Польши. К январю 1945 года старший сержант Степан Калинковский был механиком-водителем танка 219-й танковой бригады 1-го механизированного корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

14 января 1945 года Калинковский участвовал в освобождении города Кутно, уничтожив 2 батареи миномётов, 3 противотанковых орудия, 11 автомашин с боеприпасами, более 100 повозок, несколько десятков вражеских солдат и офицеров. 22 января 1945 года экипаж Калинковского в боях за освобождение Ходзежа уничтожил 2 артиллерийских батареи, 2 танка, несколько десятков вражеских солдат и офицеров. На одной из улиц Ходзежа танк Калинковского был подбит, но танкисты быстро починили его. Выйдя к западной окраине города, они перерезали пути отхода противника из него. 2 января 1945 года Калинковский вышел к реке Нотец и захватил переправы через неё. 2 февраля 1945 года он погиб на окраине города Бане. Похоронен на месте последнего боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старший сержант Степан Калинковский посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина и медалью. Навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

В честь Калинковского названа улица в посёлке Глуск.

Примечания

Литература 

 
 Зайцев А. Д.,Рощин И. И.,Соловьёв В. Н. Зачислены навечно. Кн. 1. М.: Политиз,1990.

Танкисты Великой Отечественной войны
Танкисты СССР
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Польше